Гран-при Германии 1969 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1969 года. Автогонки прошли 3 августа 1969 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

Как и двумя годами ранее, организаторы Гран-при приняли решение выпустить на трассу автомобили Формулы-2 совместно с автомобилями Формулы-1 для того, чтобы компенсировать малое количество участников соревнования, которое сократилось после отказа «Феррари» стартовать в Германии. На гонку заявилось 12 участников на машинах Формулы-2, но после того, как в пятницу из-за поломки подвески вылетел с трассы и разбился насмерть Герхард Миттер, трое из них отказались от участия в гонке. Их примеру последовал Джон Сёртис, также отказавшийся от старта.

Джеки Стюарт продолжал тестировать на тренировках полноприводную Matra MS84, но в гонке вновь стартовал на MS80. Единственным полноприводным автомобилем в этой гонке был Lotus 63 вновь появившегося в чемпионате Формулы-1 Марио Андретти. На старте большой вес «Лотуса» сыграл с американцем злую шутку - после одного из прыжков через перегиб трассы на первом круге от удара об асфальт развалилась подвеска машины. В одно из отлетевших от неё колёс врезался ехавший следом Вик Элфорд. Машина британца вылетела с трассы, несколько раз перевернулась и врезалась в деревья, сам Элфорд получил в этой аварии тройной перелом руки.

Обладатель поула Жаки Икс на старте пропустил Стюарта, Риндта и Зифферта, но через несколько кругов смог пробиться на второе место. На седьмом круге у Стюарта начались проблемы с переключением передач, из-за чего ему пришлось уступить Иксу лидерство. Бельгиец сумел довести гонку до победы с отрывом от Стюарта чуть менее минуты, завоевав первый хет-трик в карьере и первую в сезоне победу.

Гонка 
В гонке совместно участвовали автомобили Формулы-1 и Формулы-2. Участники на автомобилях Формулы-2 выделены цветом.

|}

Круги лидирования:

1-6 Джеки Стюарт

7-14 Жаки Икс

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце